Oaf is een vrachtwagenmerk uit Oostenrijk.

Oaf is opgericht in 1907 door Fiat. In 1925 stopte Fiat met het produceren van vrachtwagens en ging Oaf verder als zelfstandig bedrijf. In 1934 werd Oaf echter overgenomen door MAN. Vanaf 1945 werden er geen vrachtwagens geproduceerd onder de naam Oaf. In 1960 werd er weer leven geblazen in de naam Oaf en maakt het bedrijf vrachtwagens voor zwaartransport. Oaf en MAN zijn qua modellen geheel hetzelfde, met het verschil dat de Oaf-voertuigen meer pk hebben.

Oostenrijks vrachtwagenmerk